Félix Decori (1860-1915), avocat et homme politique français, frère du suivant ;
 Louis Decori (1858-1909), acteur de théâtre et dramaturge français